Heart Trouble – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
Heart Trouble – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Heart Trouble – cortometraggio del 1925 diretto da Scott Darling
Problemi di cuore (Heart Trouble) – film del 1928 diretto da Harry Langdon e Arthur Ripley
Heart Trouble – film del 1928 diretto da Scott Darling e Richard Wallace